Trenèl,  plat  rural originaire du Massif central.
 Trenel, ville en Argentine, chef-lieu du Département de Trenel